Monsignore – titolo religioso usato nella Chiesa cattolica e nella Chiesa ortodossa
 Monsignore – film del 1982, diretto dal regista Frank Perry
 Monsignore – romanzo scritto da Jack-Alain Léger nel 1976